Królestwa Izraela i Judy powstały ok. 931 p.n.e. po śmierci króla Salomona, w wyniku rozpadu Królestwa Izraela na dwa odrębne państwa:
 królestwo Judy – położone na południu ze stolicą w Jerozolimie (dwa pokolenia) i
 królestwo Izraela – położone na północy ze stolicą w Samarii (dziesięć zbuntowanych pokoleń pod wodzą Jeroboama I).

Przez setki lat były wzajemnie skłócone i często, w sojuszach z innymi królestwami regionu, występowały przeciwko sobie.